Brixi ist der Familienname von:

 František Xaver Brixi (1732–1771), böhmischer Komponist, Organist und Kapellmeister
 Jan Josef Brixi (1719–1762), böhmischer Komponist, Musikpädagoge und Organist 
 Jeroným Brixi (1738–1803), böhmischer Komponist und Organist 
 Šimon Brixi (1693–1735), böhmischer Komponist und Organist 
 Viktorín Ignác Brixi (1716–1803), böhmischer Komponist, Organist und Pianist